Achille Bizzoni – scrittore e giornalista italiano
 Frank Bizzoni – pistard italiano